Абинерга — имя нескольких правителей Харакенского царства:
 Абинерга I — царь (около 10 года)
 Абинерга II — царь (около 170 года)
 Абинерга III — царь (около 222 года)